Poniżej znajduje się Lista skoczków narciarskich według rekordu życiowego. Pod uwagę wzięci są zawodnicy, którzy przekroczyli 200 metrów.

Lista 
Aktualne na 18 kwietnia 2021. Pod uwagę brane są tylko skoki ustane, wyniki podane są w metrach. Źródło:.

Legenda:
 Rekord świata
 Rekord krajowy

 Oprócz tego jeden Norweg – Adrian Sørensen Livelten (224 m – Vikersund 2016) skoczył jeden raz ponad 200 metrów, lecz skoku na tę odległość nie ustał, jego najdłuższy ustany skok wynosi 179 m.
 W sumie przynajmniej 200 metrów uzyskało 372 skoczków i jedna skoczkini narciarska (razem 373 osoby), z czego 371 skoczków i 1 skoczkini ten skok ustali. Najwięcej z nich (90) pochodzi z Norwegii.

Uwagi

Przypisy 

Skoki narciarskie
Strony przeglądowe – sport